West Benton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Benton Township (Christian County, Missouri)
 West Benton Township (Newton County, Missouri)
 West Benton Township (Webster County, Missouri)